prizemlje
 u kazalištu ili kinodvorani, sjedala u donjem dijelu gledališta, istoznačnica za parket 
 parter (gimnastika), gimnastička vježba koja se izvodi na tlu na strunjači dimenzija 12 x 12 metara, koja se također naziva parter
 Parter - roman Igora Marojevića

Izvori